Кимёгар:

 Кимёгар (футбольный клуб, Алмалык)
 Кимёгар (футбольный клуб, Чирчик)